Souris (North Dakota), plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Souris (Prins Edwardeiland), plaats in de Canadese provincie Prins Edwardeiland